El nombre Estadio Miguel Grau puede hacer referencia a:

 Estadio Miguel Grau (Callao), estadio multiusos de la provincia constitucional del Callao, donde el Sport Boys y la Academia Deportiva Cantolao juegan sus partidos de local.
 Estadio Miguel Grau (Piura), estadio multiusos de la ciudad de Piura, donde el Atlético Grau y la Universidad de Piura juegan sus partidos de local.